Il doppio dello St. Petersburg Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Rajeev Ram e Nenad Zimonjić erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non partecipare.

David Marrero e Fernando Verdasco hanno sconfitto in finale Dominic Inglot e Denis Istomin per 7-66, 6-3.

Teste di serie

  David Marrero /  Fernando Verdasco (campioni)
  Maks Mirny /  Horia Tecău (primo turno)

  Daniele Bracciali /  Lukáš Dlouhý (quarti di finale)
  František Čermák /  Filip Polášek (quarti di finale)

Tabellone

Note
 

St. Petersburg Open 2013
ATP World Tour 2013